Столо́вичи — агрогородок в Барановичском районе Брестской области Республики Беларусь. Центр Столовичского сельсовета.

Расположен в 6 км севернее города Барановичи, считая от ближайшей точки города. Население — 702 человека (2019).

История 

Один из древнейших населённых пунктов района. Упоминался чаще всего как Стволовичи. С XIV века городок. Изначально являлся собственностью Великого Княжества литовского, потом принадлежал Немиру Разановичу (XV век), с XVI века Николаю Радзивиллу Сиротке, который построил здесь деревянную часовню. Его сын стал послушником в Мальтийском ордене и в 1609 году открыл в Столовичах командорию этого ордена (существовала она до времен последнего короля Речь Посполитой и великого князя С. Понятовского). Тогда был здесь построен деревянный костёл. В 1639 году на его месте была возведена каменная часовня, а в 1736 году — основан каменный костёл, строительство которого закончилось в 1743 году В 1771 году в бою под Столовичами российские войска под командованием А. В. Суворова разгромили отряды Речи Посполитой, которые возглавлял великий гетман ВКЛ М. К. Огинский.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793) Столовичи вошли в состав Российской империи как городок, центр волости Новогрудского пов. Слонимской, с 1797 года Литовской, с 1801 года Гродненской, с 1842 года Минской губерний. Работали здесь почта, корчма, стоял военный гарнизон. В 1814—1815 годах в военной части служил будущий декабрист К. Ф. Рылеев. В 1867 году было в городке 102 дома, 523 жителей, работали народное училище, костёл, церковь, происходили 2 раза в год кирмаши (ярмарки). В 1868 году костёл был переделан в православную церковь, в 1879 году её приход насчитывал около 3000 верующих (грамотных было только 10 %). Церковь имела около 130 дес. земли, в том числе 75 дес. засеянной. Согласно переписи 1897 года 123 двора, 150 жилых домов, напротив училища, 13 крам (лавок), церковь, своё правление, происходили 2 кирмаша в год. в 1900 году — до 100 дворов, около 1000 жителей, своё правление, нар. училище, 3 мельницы, 2 церкви, 2 дома молитвы, корчма, несколько крам.

В начале XX века в городке было 95 дворов, 858 жителей. Рядом находилось поместье Столовичи — 1 двор, 25 жителей. С 1921 года в составе Польши, городок — центр гмины Барановичского пов. Новогрудского воев. 116 домов, 678 жителей. Рядом находился фольварк: 3 дома, 37 жителей. С 1939 года в составе БССР, 876 жителей. с 12 октября 1940 года центр сельского Новомышского р-на Барановичской, с 8 января 1954 года Брестской обл., с 8 июля 1957 года Барановичского р-на. В период Великой Отечественной войны с конца июня 1941 года по 8 июля 1944 года деревня была оккупирована фашистами. На фронтах погибло 12 жителей деревни. Согласно переписи 1959 года — 607, 1970 года — 765 жителей. В 1998 году — 232 двора, 699 жителей, выконком (исполком) сельсовета, механическая мастерская, ветеринарный участок, мельница, Дом быта, столовая, клуб, б-ка, врачебный амбулаторий, аптека, отделение связи, телеграф, станция, ясли-сад, 3 магазина. 

Имеется СПК (сельхозкооператив), детский сад, отделение связи, отделение «Беларусбанка», дом культуры, библиотека, ФАП, магазины (промтоваров и продовольственный), столовая. До 1953 года в Столовичах существовала школа, которая затем была переведена в соседний населённый пункт, посёлок Октябрьский, находящийся в 1,5 км южнее. Название школы при этом осталось прежним, Столовичская средняя школа, что часто приводит к появлению ошибочной информации о современном местонахождении школы.

Население 
{{ВыводДанных|Столбцов=9|Заголовок=Численность населения (по годам)|Больше=увеличение|Меньше=уменьшение|1867|523|1921|678|1939|876|1959|607|1970|765|1998|699|2005|639|2009|758|2019|702}}

 Достопримечательности 

 Братская могила советских воинов и партизан. Похоронены 17 воинов и партизан (13 известны, 4 неизвестны), погибших в 1944 году в боях с немецкими войсками. В 1966 году установлен обелиск и две плиты с именами 68 односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
 Церковь Святого Иоанна Крестителя. Памятник архитектуры виленского барокко.
 Костёл Сердца Иисуса' конца 19 — начала 20 веков. Памятник архитектуры неоготики.

 Столовичская школа 
В послевоенные годы (1940-е — начало 1950-х) в деревне Столовичи существовала школа. В 1953-м году недалеко от деревни началось строительство первых зданий поселка Октябрьский. Одним из первых в поселке было построено и здание школы. Сюда, в новое здание, и перевели Столовичскую школу. Некоторые энтузиасты ведут отсчет истории школы от существовавшего в Столовичах во второй половине 19-го века народного училища.

В 1998-м году рядом со зданием 1953-го года было построено новое, более просторное и современное. Здания соединили переходом на уровне 2-го этажа. Большинство уроков стало проводиться в новом здании, старое же использовалось как вспомогательное — для работы кружков, музыкальной школы и т. д. Однако здание стало быстро приходить в негодность, и в настоящее время признано аварийным. Достаточно быстро идет разрушение старого здания. Рядом со школой находится остановка «Октябрьский» общественного транспорта.

 См. также 
 Столовичский сельсовет
 Гетто в Столовичах

 Примечания 

 Источники 
 Нацыянальны архіў РБ, ф.4, воп. 5, спр. 21204 ф. 30, воп. 5, спр.28, 6753, 67604 воп. 9, спр. 2378, 6753.
 Расійскі дзяржаўны гісторычны архіў, ф.1290, воп.11, спр. 1320—1322.
 Волости и важнейшее селения Европейской России. Вып. 5 СПб., 1886.
 Указатель населенным местностям Гродненской губернии… Гродно, 1905.
 Список населенных мест Минской губернии. Мн., 1909.
 Белоруссия в эпоху феодализма. Т.1-4. Мн., 1959-79.
 Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии: 1941—1944. Мн., 1965.
 Административно-территориальное устройство БССР. Т.1-2. Мн., 1085-87.
 Памяць: Баранавічы. Баранавіцкі р-н. Мн., 2000.
 Рэспубліка Беларусь: Вобласці і раёны: Энцыкл.дав. Мн., 2004.''

Литература

Ссылки 
 Фотографии на october.moy.su
 

Агрогородки Барановичского района